A Pontidák kifejezés egy földrajzi fogalom és egy ókori uralkodóház megnevezésére szolgál. Mindkettő a Földközi-tenger déli partján lévő klasszikus ókori Pontosz (Pontus) állam nevére vezethető vissza.

 Pontidák, az Észak-anatóliai-hegység másik megnevezése
 Pontidák, a pontoszi uralkodócsalád neve